В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Internazionali d'Italia 1990, який проходив в рамках Туру WTA 1990, Моніка Селеш здобула титул, у фіналі перемігши Мартіну Навратілову 6-1, 6-1.

Сіяні гравчині 

 Мартіна Навратілова (фінал)
 Моніка Селеш (Переможниця)
 Аранча Санчес Вікаріо (3-тє коло)
 Габріела Сабатіні (півфінал)
 Мануела Малєєва-Франьєре (чвертьфінал)
 Кончіта Мартінес (чвертьфінал)
 Наталі Тозья (2-ге коло)
 Юдіт Візнер (2-ге коло)

 Лаура Гільдемейстер (2-ге коло)
 Раффаелла Реджі (3-тє коло)
 Гелен Келесі (півфінал)
 Габріела Сабатіні (півфінал)
 Катаріна Ліндквіст (чвертьфінал)
 Сандра Чеккіні (3-тє коло)
 Лейла Месхі (2-ге коло)
 Кончіта Мартінес (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

Italian Open (теніс)